In 1991 werd het 45ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia, tevens was dit het eerste profkampioenschap van de staat. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 18 augustus tot 5 december. Ji-Paraná werd kampioen.

Tevens was dit het laatste jaar dat Ferroviário deelnam aan de competitie. Tot op heden is de club nog steeds met voorsprong de succesrijkste club van de staat.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Rond